Шотландская национальная лига () — шотландская хоккейная лига. Параллельно с Английской национальной хоккейной лигой считается второй по значимости после Британской элитной хоккейной лиги. Однако её сила считается равной второму дивизиону Английской национальной хоккейной лиги (слабейшего дивизиона английского хоккея), так как в лиге выступают много фарм-клубов команд более сильных лиг Великобритании, а также потому что команды укомплектованы в основном игроками-любителями.

Команды 
Абердин Линкс
Данди Кометс
Данди Тайгерс
Керколди Кестрелс
Килмарнок Сторм
Норт Эйр Уайлд
Пейсли Пайретс
Солуэй Шаркс
Эдинбург Кэпиталс

Ссылки 
 http://www.siha.net/

 

Хоккейные лиги Великобритании